Howard je priimek več oseb:
 Ebenezer Howard, angleški urbanist (1848-1928)
 Jimmie Earl Howard (1929-1993), ameriški podčastnik
 Leslie Howard, ameriški filmski igralec (1893-1943)
 Leonard Hamilton Howard-Jones, britanski general
 Richard Granville Hylton Howard-Vyse, britanski general